Дэвид Брин:
* Брин, Дэвид (род. 1950) — американский писатель-фантаст.
  (род. 1985) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе клуба «На Пирсег» (2016), брат Эдриана Брина.